Pyronia virginalis är en fjärilsart som beskrevs av Charles Oberthür 1909. Pyronia virginalis ingår i släktet Pyronia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade.

Källor 

Praktfjärilar
virginalis